Вандышев — фамилия:
 Вандышев, Павел Васильевич (1914-?) — советский график, скульптор, художник-прикладник.
 Вандышев, Сергей Иванович (1919—1996) — советский лётчик-штурмовик.